Ábrányi Emil (1820–1850) író, újságíró, 48-as politikus
 Ábrányi Emil (1850–1920) költő, újságíró, műfordító
 Ábrányi Emil (1882–1970) zeneszerző, karmester